Lo stadio Sergio Lanfranchi si riferisce a due impianti sportivi di Parma destinati al rugby:

 Stadio Sergio Lanfranchi, già Stadio comunale di viale Piacenza, demolito nel 2008;
 Stadio Sergio Lanfranchi, già Stadio XXV Aprile, inaugurato nel 2008 e il cui nome attuale risale al 2015.